Burning Bush ist:
 Burning Bush (Georgia), Unincorporated Community im Catoosa County, Georgia, Vereinigte Staaten
 Burning Bush (Pennsylvania), Unincorporated Community im Bedford County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Burning Bush – Die Helden von Prag (Hořící keř), tschechische Miniserie der Regisseurin Agnieszka Holland (2013)

Siehe auch:
 Brennender Dornbusch, biblischer Begriff
 Diptam oder auch Brennender Busch, ein Rautengewächs